

Grades et positions militaires 
Colonel, un grade militaire de plusieurs armées
 Colonel dans les armées des États-Unis.
 Colonel dans les armées de France.
Lieutenant-colonel, un grade militaire de plusieurs armées
Colonel général, un grade militaire de plusieurs armées
Colonel général (France), ancien grade ou position militaire en France
Colonel général de l'infanterie, ancien officier de la couronne française
Generaloberst, colonel général en allemand
Colonel, un grade des sapeurs-pompiers belges et des pompiers français
 Colonel du régiment, une position cérémonielle dans plusieurs armées
 Colonel en chef, une position servant de lien entre la royauté et le régiment dans plusieurs forces militaires

Personnes 
 Mario Colonel (1961-), un photographe de montagne professionnel

Vocabulaire 
 Le colonel est l'autre nom du livarot. Ce surnom est dû au cerclage du fromage par le biais de cinq bandelettes permettant son maintien.
 Le sorbet colonel est un dessert composé de glace au citron et arrosé de vodka.
 Dans le jargon de l'Armée de l'Air Française on appelle "atterrissage de colonel", un atterrissage où l'avion rebondit cinq fois sur la piste (une fois par galon) ou plus généralement un mauvais atterrissage (plus le grade est élevé, plus les qualités de pilote se dégradent). L'atterrissage de colonel n'est pas particulièrement honorable, sauf s'il est le résultat de conditions météo ou de terrain difficiles ou bien d'incidents techniques sur l'avion. On peut aussi parler d'atterrissages de sous-lieutenant de capitaine ou de commandant selon le nombre de rebonds.
 On parle aussi en météo, d'un « temps de colonel » : grand beau temps qui permet à des pilotes anciens de voler confortablement.

Notes et références